Deutsche Flugzeug-Werke
 международный код аэропорта Даллас/Форт-Уэрт